Superettan 2019 var den 20:e säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar, under Allsvenskan.

Mjällby AIF och Varbergs BoIS slutade på första respektive andra plats och kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2020. IK Brage slutade på tredje plats och fick spela kvalmatcher mot Kalmar FF om spel i Allsvenskan 2020 där de inte lyckades spela upp sig till den högsta serien. Brage erbjöds ändå och accepterade Östersunds FK:s plats i Allsvenskan sedan Östersund förnekats elitlicens, men Östersund beviljades till slut elitlicens och fick behålla sin allsvenska plats efter överklagan.

IF Brommapojkarna och Syrianska FC slutade på 15:e respektive 16:e plats och blev nedflyttade till Division 1 2020. Östers IF och IK Frej slutade på 13:e respektive 14:e plats och spelade kvalmatcher mot Landskrona BoIS respektive Umeå FC om fortsatt spel i Superettan 2020. Kvalspelet slutade med att Öster behöll sin plats medan Frej flyttades ned till förmån för Umeå.

Lag och arenor
16 lag kvalificerade sig för spel i Superettan 2019 efter resultat från Allsvenskan 2018, Superettan 2018 och Division 1 2018.

Nya lag från Allsvenskan var Dalkurd FF och Trelleborgs FF som direktkvalificerades, samt IF Brommapojkarna som förlorade i kvalspelet till Allsvenskan mot AFC Eskilstuna på färre gjorda mål på bortaplan. Från Division 1 kom de två seriesegrarna i Division 1 Norra (Västerås SK) respektive Södra (Mjällby AIF), samt Syrianska FC som vann kvalspelet till Superettan mot IFK Värnamo. 

Varberg BoIS lyckades vinna sitt kvalspel mot Oskarshamns AIK och stannade därmed kvar från Superettan 2018. Övriga lag kvalificerade sig genom att ha placerat sig på fjärde till tolfte plats i föregående års serie.

Tabeller

Poängtabell

Uppflyttningskval

Laget som slutade på tredjeplats, IK Brage, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på fjortondeplats i fotbollsallsvenskan 2019, Kalmar FF, där det segrande laget kvalificerade sig för den högsta serien Allsvenskan och det förlorande laget kvalificerade sig för Superettan 2020. Kalmar vann matchserien med det sammanlagda slutresultatet 4–2 vilket gjorde att båda lagen stannade i sina respektive serier.

Nedflyttningskval
Laget som slutade på fjortondeplats i superettan, IK Frej, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på andraplats i division 1 norra, Umeå FC. Laget som slutade på trettondeplats i superettan, Östers IF, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på andraplats i division 1 södra, Landskrona BoIS. Kvalspelet slutade med att Öster behöll sin plats medan Frej flyttades ned till förmån för Umeå.

Östers IF kvalificerade sig för Superettan 2020 med ackumulerade slutresultatet 2–1.

Umeå FC kvalificerade sig för Superettan 2020 enligt bortamålsregeln.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-trickligan

Källor

Fotboll i Sverige 2019
Fotbollssäsongen 2019
2019